Лидовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Молдавия 
 Лидовка — село в Унгенском районе.

Россия 
 Лидовка — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Лидовка — деревня в Дальнегорском городском округе Приморского края.

Украина 
 Лидовка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Лидовка — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Лидовка — село в Ширяевском районе Одесской области.

Река 
 Лидовка — река в Приморском крае России, впадает в Японское море.